Престол може да се отнася за:
 престол – мястото на монарха, преносно (в йерархията) и физически (трон)
 престол (трон) – ранг на ангели в ангелската йерархия
 престол (православие) – маса в средата на олтара в православна църква
 престол (епископски) – седалище на епархия, символ на епископска власт
 Свети престол (католицизъм) – наименование на висшия орган на Римокатолическата църква